La rue de l'Arbre-Sec peut désigner, en France :
 la rue de l'Arbre-Sec, dans le  de Lyon ;
 la rue de l'Arbre-Sec, dans le  de Paris.

Arbre-Sec Rue